1.A hrvatsku odbojkašku ligu,  najviši rang odbojkaškog prvenstva Hrvatske za sezonu 2011./12. je osvojila Mladost Marina Kaštela iz Kaštel Lukšića.

Sudionici 
 Centrometal, Čakovec
 Daruvar, Daruvar
 Karlovac, Karlovac
 Mladost Marina Kaštela, Kaštel Lukšić *
 Opatija, Opatija
 Mursa, Osijek
 Rijeka, Rijeka
 Rovinj, Rovinj
 Sisak, Sisak
 Split, Split
 Šibenik, Šibenik
 Varaždin Volley, Varaždin
 Vukovar, Vukovar
 Zadar, Zadar
 Mladost, Zagreb *
 Zagreb, Zagreb
* u prvenstvu igrali samo doigravanje, igrali MEVZA ligu

Ljestvica i rezultati

Ligaški dio

Doigravanje 

 * domaća utakmica za klub1

Poveznice 
 Prvenstvo Hrvatske u odbojci
 2.A liga 2011./12.
 Kup Hrvatske 2011.

Izvori 
 1.A liga 2011./12., Hrvatska odbojkaška udruga
 Bilten odbojkaških natjecanja 2011./12, Hrvatska odbojkaška udruga 

2011-12